Posejdon (ang. Poseidon) – fikcyjny statek wycieczkowy, który po raz pierwszy został opisany w 1969 roku przez Paula Gallico w książce The Poseidon Adventure. Następnie zostało nakręconych kilka filmów, przedstawiających katastrofę tego statku.

Pierwszy film o Posejdonie pt. Tragedia „Posejdona” został nakręcony w 1972 roku przez Ronalda Neame’a. Film doczekał się dwóch remake’ów i sequela. Pierwszy remake pt. Posejdon wyreżyserował w 2005 roku John Puth. Drugi remake pod tym samym tytułem nakręcił Wolfgang Petersen rok później. Natomiast w 1979 roku film doczekał się sequela Po tragedii Posejdona, wyreżyserowanego przez Irwina Allena.

We wszystkich filmach o Posejdonie w sylwestrową noc statek wypływa z Nowego Jorku do Grecji z setkami pasażerów na pokładzie. We wszystkich filmach (oprócz filmu Posejdon z 2005 roku) podczas balu w sali balowej w statek uderza 30-metrowa fala, przewracając go do góry dnem. Natomiast w filmie Posejdon z 2005 roku statek wysadza grupa terrorystów. Głównym tematem, podobnie jak w filmach o Titanicu, jest zatonięcie statku.

Film Po tragedii Posejdona zaczyna się sceną zatonięcia statku. Specjalne oddziały ratunkowe ratują ocalałych pasażerów statku. Liczą też na złoto i cenne kamienie. Cały plan zostaje zrujnowany, kiedy w pobliżu pojawia się nikczemny kapitan Svevo, który liczy na cenny ładunek znajdujący się we wraku statku. Jednak i jego plan zostaje zrujnowany. On i jego załoga zostają uwięzieni w samym wraku statku.

W pierwszym filmie z 1972 r. w roli statku Posejdon wystąpił słynny statek pasażerski RMS Queen Mary, wycofany rok wcześniej z Atlantyku i sprzedany do USA na pływający hotel i kombinat rozrywkowy.

Statki pasażerskie